Walter Correia da Cruz Filho, mais conhecido como Waltinho Cruz (Salvador, 14 de abril de 1947) é um percussionista brasileiro, do Chiclete com Banana, banda de axé music.

Estudou na Faculdade Ruy Barbosa em Salvador, Bahia, no curso de Turismo. Também jogava futebol profissional. Após um tempo, conheceu Bell Marques e Wadinho Marques e se juntou a eles na banda Scorpius, que com o passar do tempo se tornou Chiclete com Banana, um fenômeno do Axé Music baiano .

Percussionistas da Bahia
Naturais de Salvador
Nascidos em 1947